Naka-ku est le nom de plusieurs lieux du Japon :
 Naka-ku, arrondissement de la ville de Hamamatsu ;
 Naka-ku, arrondissement de la ville de Hiroshima ;
 Naka-ku, arrondissement de la ville de Nagoya ;
 Naka-ku, arrondissement de la ville d'Okayama ;
 Naka-ku, arrondissement de la ville de Sakai ;
 Naka-ku, arrondissement de la ville de Yokohama.

Homonymie de toponyme